ima više značenja.

 Gemcitabin, lek
 Geo (automobil)